Church Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Church Hill (Maryland)
Church Hill (Tennessee)